Ouate peut faire référence à :
 coton ouaté, une sorte de coton plus fin et plus soyeux que le coton ordinaire ;
 ouate de cellulose, un matériau de construction isolant ;
 C'est la ouate, une chanson de Caroline Loeb.